Etnologia: Els guaranís, un dels principals grups ètnics de la part centremeridional d'Amèrica del Sud
 Lingüística: El guaraní, llengua ameríndia
 Numismàtica: El guaraní, la moneda del Paraguai
 Esports: 
Guarani Futebol Clube, club de futbol brasiler de la ciutat de Campinas
Guarany Futebol Clube, club de futbol brasiler de la ciutat de Bagé
Club Guaraní, club de futbol paraguaià